Кири́лл За́йцев: 
 Зайцев, Кирилл Андреевич (род. 1987) — российский актёр.
 Зайцев, Кирилл Иосифович (в монашестве Константин; 1887—1975) — священнослужитель РПЦ за рубежом, богослов, писатель.